William Adams (navegant) (1564-1620), navegant anglès 
 will.i.am, músic